Osmosis est un mot anglais signifiant . Il peut aussi désigner :

 Osmosis, web-série française de William, Louis et Gabriel Chiche, diffusée par Arte en 2015 ;
 Osmosis, série française d’Audrey Fouché, diffusée par Netflix en 2019 et inspirée de la web-série ;
 Osmosis Jones, film américain de Peter et Bobby Farrelly, sorti en 2001.

Voir aussi 
 
Homonymie de titre